Clisthène (en grec ancien , formé des mots , gloire et , force, vigueur ) est un prénom utilisé en Grèce antique. Il a été porté entre autres par :

 Clisthène, tyran de Sicyone (début du ) ;
 Clisthène, réformateur de l'Athènes antique, petit-fils du précédent ;
 les réformes clisthéniennes, du précédent ;
 le collège Clisthène, un collège expérimental en France.